Fullmetal Alchemist (littéralement « L'Alchimiste d'acier ») est un manga d'Hiromu Arakawa du début des années 2000.
 Fullmetal Alchemist: Alchemic Card Battle TCG est un jeu de cartes à collectionner basé sur le monde du manga Fullmetal Alchemist.
 Fullmetal Alchemist and the Broken Angel est un jeu vidéo publié en 2003.
 Fullmetal Alchemist est une série télévisée d'animation japonaise diffusée à partir de 2003.
 Fullmetal Alchemist 2: Curse of the Crimson Elixir  est un jeu vidéo publié en 2004.
 Fullmetal Alchemist: Conqueror of Shamballa est un film d'animation de Seiji Mizushima sorti en 2005.
 Fullmetal Alchemist: Brotherhood est une série télévisée d'animation japonaise diffusée à partir de 2009.
 Fullmetal Alchemist : L'Étoile sacrée de Milos est un long métrage d'animation japonais réalisé par Kazuya Murata et sorti en 2011 au Japon.
 Fullmetal Alchemist est un film de fantasy japonais de Fumihiko Sori, sorti en 2017.

Voir aussi 
 
 Alchimie

Pierre philosophale dans l'art et la culture